En löskekarl kan syfta på:
En löskekarl (teaterpjäs) – en pjäs av Vilhelm Moberg
 En löskekarl (film) – en film från 1960

Se även 
 En löskerkarl – en dikt av Erik Axel Karlfeldt
Lösker man – en juridisk term som enligt ålderdomligt språkbruk betyder "en man som inte är bofast"